Franciaország
Saint-Urbain, település Finistère megyében
Saint-Urbain, település Vendée megyében